Александр Илларионович Бабенков (род. 14 августа 1931 году, в селе Верхняя Бурла Западно-Сибирский край - умер 12 июля 1995 году) — слесарь-инструментальщик завода «Кузбассрадио» Министерства радиопромышленности СССР, гор. Белово Кемеровской области. Герой Социалистического Труда (29.06.1966).

Биография 
14 августа 1931 году в селе Верхняя Бурла в русской семье родился Александр Бабенков. Завершил обучение в школе в 1946 году, в 1948 году окончил ремесленное училище №10 в городе Белово. Трудоустроился на Завод №842 в городе Белово. Работал сверловщиком и слесарем-инструментальщиком.

С 1954 года служил в рядах Советской армии. После демобилизации вернулся работать на завод. Ему было поручено заниматься изготовлением самой сложной оснастки для штамповочного производства. Первый работник завода, который начал работать с личным клеймом качества. Один из лучших специалистов предприятия. 

Указом от 29 июня 1966 года за выдающиеся заслуги при выполнении плана пятилетки Александр Бабенков был удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

С 1978 года начал трудиться шлифовальщиком металлических изделий и инструмента на том же заводе.

Депутат Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся с 11 по 14 созывы.

Проживал в городе Белово. А последние годы жизни провёл в посёлке Старобачаты. Умер 12 июля 1995 году.

Награды 
Имеет следующие награды, за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (29.06.1966);
 Орден Ленина (29.06.1966);
 Орден Октябрьской революции (26.04.1971);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
На здание АО НПП "Кузбассрадио" в городе Белово установлена мемориальная доска в честь Героя.

Источники

Ссылки 
Сайт Герои страны